est une expression anglo-saxonne signifiant « évacuez la piste de dance ». Elle peut faire référence à :

 , album de Cascada sorti le  ;
 , chanson issue de cet album.